Lubertus ist der Name folgender Personen:
 Lubert Stryer (* 1938), US-amerikanischer Biochemiker deutsch-russischer Herkunft
 Lubertus Berrens (* 1933), niederländischer Biochemiker und Immunologe
 Lubertus Florinus (deutscher Name Lubbert Flörcken; * im 15. oder 16. Jahrhundert), Schulleiter am Konrad-Duden-Gymnasium Wesel von 1548 bis 1566 
 Lubertus Hautscilt (* um 1347; † 1417), flämischer Augustiner-Abt, Mathematiker, Astrologe und Mystiker
 Lucebert (eigentlich Lubertus Jacobus Swaanswijk; 1924–1994), niederländischer Maler, Grafiker, Lyriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Sibrand Lubbertus (* um 1555/56; † 1625), deutscher reformierter Theologe